Gneisting ist der Ortsname von:

in Deutschland:
 Gneisting (Hunding), Ortsteil der Gemeinde Hunding, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Gneisting (Tittling), Ortsteil des Marktes Tittling, Landkreis Passau, Bayern

in Österreich:
 Gneisting (Gemeinde Atzbach), Ortschaft der Gemeinde Atzbach, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich